kanton La Roche-sur-Yon-Nord
 kanton La Roche-sur-Yon-Sud